Ю́рий Гео́ргиевич Кобала́дзе (род. 22 января 1949 года, Тбилиси) — советский и российский журналист, радиообозреватель и разведчик. Профессор МГИМО МИД России. Генерал-майор СВР России в отставке.

Биография 
Родился 22 января 1949 года в Тбилиси. Отец Георгий Георгиевич (1914—2002) — инженер-технолог, мать Нина Аркадьевна (1921—1995) — преподаватель английского языка. Окончил тбилисскую среднюю школу № 66.

В 1972 году окончил факультет международной журналистики МГИМО.

Прошёл обучение в Краснознамённом институте КГБ СССР, с 1972 года работал в первом главном управлении КГБ СССР.
После учёбы в Краснознамённом институте на полтора года вернулся в ТАСС, потом попал на Центральное телевидение.

С 1977 по 1984 год — корреспондент Гостелерадио в Лондоне (Великобритания), где работал с Борисом Калягиным.

По возвращении Кобаладзе на родину начальство разрешило ему (что обычно не практикуется с вернувшимися разведчиками) периодически ездить в заграничные командировки по линии Гостелерадио (например, Кобаладзе сопровождал Горбачёва во время его визитов на Мальту, в США и в Англию, хотя визу в Великобританию и получил с трудом).

С 1984 по 1991 год работал в центральном аппарате ПГУ КГБ. В 1991—1999 годах — руководитель Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации.

Претендовал на роль ведущего в телеигре «О, Счастливчик!» (1999), но уступил Дмитрию Диброву.

В 1999—2000 годах — первый заместитель генерального директора ИТАР-ТАСС. В 2000—2007 годах — управляющий директор ЗАО «Ренессанс Капитал».

В 2007—2010 годах — управляющий директор по корпоративным вопросам Х5 Retail Group. В 2010—2012 годах — советник Председателя правления Х5 Retail Group. С 2012 по 2014 год — старший советник инвестиционного банка UBS.

С ноября 2014 года — профессор, заместитель декана факультета международной журналистики МГИМО МИД России.

Генерал-майор в отставке (СВР России).

Кобаладзе во время визита Путина в магазин 
24 июня 2009 года Юрий Кобаладзе был в числе других сопровождавших Владимира Путина в магазин «Перекрёсток» на Осеннем бульваре в Москве. Путин поехал туда, прервав правительственное заседание, на котором обсуждался законопроект «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ». Тогда состоялся такой (якобы) диалог (не подтверждённый ни участниками его, ни свидетелями):
	

— А у вас какие отпускные цены на мясо? — поинтересовался Владимир Путин у «убийцы свиней» Виктора Линника.
— 150—160 рублей,— ответил тот.
— Так, — вздохнул господин Путин, подойдя к прилавку. — 320 рублей килограмм… В два раза…
— Завтра понизим,— широко улыбнулся Юрий Кобаладзе.
Улыбкой он, кажется, заранее извинялся за то, что не понизят.

Впоследствии оказалось, что цены на мясо действительно снижены не были.

31 декабря 2009 года в эфире «Эхо Москвы» в передаче «Новогодний разворот» прозвучала песня-пародия на визит Путина в «Перекрёсток» в исполнении Кобаладзе.

Медийная деятельность 
 С 23 сентября 2006 по 1 марта 2022 года — соведущий программы «В круге света» на радио «Эхо Москвы». С 2010 по 2022 гг. — «постоянный эксперт» (на пару с Ю. Гусманом) программы «Кейс» на том же радио.
 В 2013 г. снялся в фильме Гусмана «Не бойся, я с тобой! 1919» в эпизоде.

Семья 
Жена (с 1977 года) — Алла Николаевна Кобаладзе (дев. Богомолова) (р. 1946), в прошлом — редактор телепрограммы «Москвичка».

Есть две дочери: Екатерина (р. 1967) и Манана (р. 1977).

Примечания

Ссылки 
 Юрий Кобаладзе на сайте rusperson.com
 Юрий Кобаладзе на newtimes.ru
 Кобаладзе Юрий Георгиевич на сайте Совета по внешней и оборонной политике
 Юрий Кобаладзе на «Эхе Москвы»
 Юрий Кобаладзе в программах Светланы Сорокиной 
 Лицом к лицу: Юрий Кобаладзе  // Радио Свобода, 05-06-2005
 9 ответов Юрия Кобаладзе 
 Пароль Коба

Выпускники МГИМО
Сотрудники КГБ СССР
Сотрудники Службы внешней разведки России
Персоналии:ТАСС
Ведущие радиостанции «Эхо Москвы»
Сотрудники X5 Retail Group
Профессора МГИМО